Glícera (significa aquela que é doce), era um nome usado por algumas heteras (cortesãs) que viveram na Grécia Antiga. Esse nome foi usado pela amante de Hárpalo e Menandro . E pela  parceira sexual de Alcibíades retratada nas gravuras de Caracci para I Modi

Amante de Harpalo 
Após Harpalo  perder sua antiga amante, encontrou consolo nos braços de Glicera, que após a morte de Pitionice havia se tornado rainha da Babilônia, durante seu reinado, ela foi adorada não apenas como rainha, mas quase como uma divindade, chegando a ter uma estatua de bronze erguida em um dos templos. Quando Alexandre o Grande voltou para o oriente, querendo se vingar de servos infiéis,  Glicera obrigou seu amante Harpalo a fugir com ela para a Atica e pedir proteção aos atenienses. Em Atenas, tentaram subornar  o povo com uma grande quantidade de grãos, mas acabaram sendo exilados, e no exílio um dos servos acabou matando Harpalo.

Depois da morte de seu amante ela retornou a Atenas como uma viúva, onde passou a prestar serviços de Hetaira e supostamente se tornou amante do poeta e dramaturgo Menandro. Seu prestigio como ex-rainha da Babilônia, lhe rendeu certa celebridade em Atenas, o que a fez ganhar uma posição de destaque enquanto viveu. O filosofo Estilpo, cuja escola era frequentada por Hetairas, acusou Glicera de corromper a juventude e ela lhe disse o seguinte: ´´Dizem o mesmo de ti, que corrompes a juventude com tuas palavras, mas no final qual a diferença dos jovens se perderem pelos filosofos ou pelas hetairas´´.

Uma das gravuras de posições sexuais feitas por Agostino Carracci para sua obra I Modi é intitulado  ´´Alcibíades e Glicera´´.

Ateneu em sua obra os Deipinosofistas, cita Glícera como a responsável por criar um ditado popular , no qual ela criticava a pratica da pederastia .

 Post, L.A.; "Woman's Place in Menander's Athens", Transactions and Proceedings of the American Philological Association, Vol. 71, 1940, pp. 420–459
 Ancient Library

História da Grécia Antiga
Naturais da Atenas Antiga
Mulheres da Grécia Antiga
Mulheres na história
Heteras